Adam Price kan syfta på:

* Adam Price (född 1967), dansk manusförfattare
 Adam Price (född 1968), brittisk politiker